Le mot gestion peut désigner :

 la gestion d'entreprise, la mise en œuvre des ressources pour atteindre les objectifs fixés.
 les sciences de gestion, corps autonome de connaissances ayant pour objectif d’éclairer l’action des groupes humains organisés.
 Gestion, revue canadienne éditée depuis 1976.